Okręty US Navy o nazwie USS "Barracuda" pochodzącej od barrakudy:
 Pierwszy "Barracuda" miał być okrętem podwodnym, ale jego nazwa została zmieniona na "F-2" (SS-21) w 1911 w czasie budowy.
 Drugi USS "Barracuda' (SP-23) był proponowanym oznaczeniem (jako okrętu patrolowego) dla prywatnej łodzi motorowej "Barracuda", która podlegała inspekcji w celu oceny pod względem przydatności do służby (pod koniec 1916 i na początku 1917). Jednostka jednak nigdy nie weszła do służby w US Navy.
 Trzeci "Barracuda" (SP-845) był okrętem patrolowym, który był w służbie w latach 1917-1919.
 Czwarty "Barracuda" (SS-163), noszący początkowo nazwę USS V-1, był okrętem podwodnym. Zwodowany w 1924 pełnił służbę w latach 1924-1937 i 1940-1945.
 Piąty "Barracuda" (SSK-1), później SST-3, wcześniej USS K-1 (w momencie wodowania w 1951) był okrętem podwodnym pełniącym służbę w latach 1951-1959.

Barracuda